La Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya, abreujada com FEEMCAT,  és una federació catalana que aplega professors de matemàtiques de les 4 províncies de Catalunya.

Història 
A 1990, neix l’Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals a Reus. En l’actualitat, la federació està formada per cinc associacions:

 Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals (APMCM) Des de 1994
 Ass. d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI) Des de 1995
 Ass. de Professors i Mestres de Matemàtiques (APaMMs)
 Ass. de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM) Des de 1997
 Associació Lleimat (Lleimat) Des de 2014

Llista de presidents 
Les persones que han presidit la FEEMCAT des del dia de la seva creació són:

 Maria Antònia Canals i Tolosa (ADEMGI)
 Antoni Vila i Corts (APMCM)
 Xavier Vilella i Miró (APaMMs)
 Marta Berini López-Lara (ABEAM)
 Joan Vicenç Gómez i Urgellés (SEMG)
 Pili Royo Regueiro (ADEMGI) 2005-2007
 Carme Aymerich i Padilla (APaMMs) 2008-2010
 Iolanda Guevara (ABEAM) 2011-2016
 Victòria Oliu Subiranas (ADEMGI)  2014-2017
 Manel Sol (APaMMs)
 Bernat Ancochea (ABEAM)

Referències 

Associacions de Catalunya